Jméno a příjmení David Martin nosí více osobností:

Politika
David Martin (americký politik) (1907–1997) – americký republikánský kongresman z Nebrasky (1961–1974)
David Martin (guvernér) (1933–1990) – australský admirál a guvernér Nového Jižního Walesu (1989–1990)
David O'Brien Martin (1944–2012) – americký republikánský kongresman z New Yorku (1981–1993)
David Martin (anglický politik) (* 1945) – britský konzervativní politik, člen britského parlamentu za obvod Portsmouth South (1987–1997)
David Martin (skotský politik) (* 1954) – skotský labouristický politik, člen Evropského parlamentu za Skotsko

Umění a zábava 
David Martin (umělec) (1737–1797) – britský malíř a mědirytec
David Martin (básník) (1915–1997) – maďarsko-australský básník a spisovatel 
Dave Martin (scenárista) (1935–2007) – autor televizního programu Doctor Who
David Martin (hudebník) – americký zpěvák-skladatel 
David A. Martin (1937–1987) – americký hudebník 
David Stone Martin (1913–1992) – americký umělec

Sport 
Dave Martin (fotbalista, 1963) – anglický fotbalista  
David Martin (americký fotbal) (* 1979) – americký hráč amerického fotbalu
David Martin (tenista) (* 1981) – americký tenista
David Martin (fotbalista, 1986) (* 1986) – anglický fotbalista  
David Martin (brankář) – anglický fotbalový brankář
David Martin (gymnasta) – francouzský gymnasta specializující se na skoky na trampolíně 
David Martin (vodní pólista) – španělský vodní pólista

Související články 
 Martin (příjmení)